Ulisse Munari, född 1960, är en italiensk astronom.

Han är verksam vid Asiago-observatoriet.

Minor Planet Center listar honom som U. Munari och som upptäckare av 49 asteroider. Alla tillsammans med andra astronomer.

Asteroiden 7599 Munari är uppkallad efter honom.

Asteroid upptäckt av Ulisse Munari

Se även 
Astronomiska upptäckter av Ulisse Munari

Referenser 
 

Italienska astronomer under 1900-talet
Födda 1960
Män